Miejscowości w USA:
 Blanco – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan
 Blanco – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
 Blanco – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Blanco
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Blanco (ang. Blanco County) – w stanie Teksas

Inne:
 Blanco – piosenkarz włoski 
 Blanco 1 – gromada otwarta